Zuiderkruis (sterrenbeeld)
 CRUX, een Linuxdistributie